Wechselblatt steht für

botanisch: wechselständig 
 Wechselblatt-Milzkraut
 Wechselblatt-Wasserpest
sowie
 Karlsruher Wechselblatt, Kunstpublikation